Kreiser est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1901-1993), aviateur naval américain
Walter Kreiser (1898-1958), ingénieur aéronautique allemand

Voir aussi
 (1924-2019), chimiste américaine

Homonymie de patronyme